Das Kaspersky Riga Masters 2019 war ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2019/20, das vom 26. bis 28. Juli in der Arena Riga in Lettland ausgetragen wurde. Zum sechsten Mal in Folge fand ein Turnier um Weltranglistenpunkte in der lettischen Hauptstadt statt.

Sieger wurde der Chinese Yan Bingtao, der das Finale mit 5:2 gegen den Engländer Mark Joyce gewann und damit seinen ersten Ranglistentitel holte.

Aufgrund eines ausgefallenen Flugs vom London Luton Airport am Vorabend des Turniers konnten einige Spieler nicht rechtzeitig vor Ort sein. Davon war unter anderem auch Titelverteidiger Neil Robertson aus Australien betroffen.

Preisgeld 
Beim Preisgeld gab es im Vergleich zum Vorjahr nur eine geringfügige Änderung: Wer sich qualifiziert hatte, dann aber in der ersten Finalrunde ausschied (Letzte 64), bekam 2.000 € statt 1.500 €. Die Prämie für das höchste Endrundenbreak stieg von 2.000 € auf 5.000 €, dafür fiel der „Rolling 147 Prize“ für Maximum Breaks weg.

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde wurden bis einschließlich des Viertelfinals im Best-of-7-Modus gespielt. Halbfinale und Finale wurden über maximal neun Frames entschieden.

WC = Wildcard-Spieler
A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde vom 10. bis 13. Juni 2019 im Ponds Forge International Sports Centre in der englischen Stadt Sheffield ausgetragen. Fünf Matches, die des Titelverteidigers Neil Robertson, die der Topgesetzten Mark Selby und Mark Williams sowie die der Wildcard-Spieler Andres Petrov und Rodion Judin, wurden erst in Riga zum Auftakt des Hauptturniers ausgetragen. Sämtliche Partien wurden im Best-of-7-Modus gespielt.

|

|}
|}

WC = Wildcard-Spieler
A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour)
kl. = kampflos

Century Breaks

Hauptrunde 
Während des Turniers spielten 13 Spieler insgesamt 19 Century Breaks.

Qualifikation 
Von 20 Spielern wurden 23 Century Breaks im ersten Teil der Qualifikation in Sheffield erzielt.

Quellen 

Snookerveranstaltung 2019
2019